Karlberg ist ein Ortsname:

in Deutschland
 Karlberg (Dörphof), Ortsteil von Dörphof, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
in Polen
 Karlberg, Ort im Landkreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wojtkowizna in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
in Österreich
 Karlberg (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
in Schweden
 Karlberg (Solna), Stadtviertel in Solna

Karlberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Karlberg (1901–1987), schwedischer Eishockeyspieler 
 Joakim Karlberg, schwedischer Eisschnellläufer

Karlberg bezeichnet:
 eine Militärakademie/Kriegsschule (schwedisch Militärhögskolan Karlberg) in Solna; siehe Schloss Karlberg

Siehe auch:
 Carlberg
 Karlburg
 Karlsberg